Список капітанів українського футбольного клубу «Поділля».

Примітки

Література 
 Віктор Зарванський, Вадим Василишин. ФК «Поділля» — Спогади, статистика, фото — Кам'янець-Подільський, ПП «Медобори-2006» 2016. — 488 с.

Поділля (Хмельницький)

Списки:Хмельницький
Поділля